Dolsko je název více míst:
 Dolsko (Nahořany), část obce Nahořany v okrese Náchod
 Dolsko (Slovinsko), část obce Dol pri Ljubljani ve Slovinsku
 Dolsko (Pomořské vojvodství), vesnice v obci Miastko, okres Bytów, Pomořské vojvodství v Polsku
 Dolsko (Západopomořanské vojvodství), vesnice v obci Moryń, okres Gryfino, Západopomořanské vojvodství v Polsku

Externí odkazy